Kalla kan avse

 Kallaväxter –  en familj av enhjärtbladiga växter

Personer
 Charlotte Kalla (1987–), en svensk längdskidåkare
 Jusuf Kalla (1942–), en indonesisk politiker

Geografi

Finland 
1 Kalla (ö i Finland, Satakunta), Raumo, 
2 Kalla (ö i Finland, Norra Österbotten), Brahestad, 

Robotskapade Finlandförgreningar